Kelpie (hond), hondenras.
Kelpie (mythisch wezen), watergeest in oude Schotse mythen.
Kelpie (Harry Potter), een fabelfiguur uit de Harry Potterserie.